Bidon (Frankrijk), een plaats in Frankrijk
 Bidon (fiets), een drinkbus op een racefiets